Spojení písmen T a V může mít různé významy:

TV 
 TV – kód ISO 3166-2 pro  Tuvalu
 AM-TV – kód ISO 3166-2 pro provincii Tavuš
 SPZ okresu Trebišov
 SPZ černohorského města Tivat
 televizor – zkratka zařízení
 televizní společnost – zkratka provozující společnosti nebo stanice
 tělesná výchova – zkratka oblasti výchovy
 trolejové vedení – zkratka
 TV (auto) – rumunská značka dodávek

Tv 
 transvestit/a – zkratka pro fetišistu s nutkavou potřebou převlékat se do šatů opačného pohlaví, aniž by si přál trvalou změnu pohlaví

.tv 
 .tv – internetová doména nejvyššího řádu pro Tuvalu

Zkratky
Značky